Заозерское княжество — удел в Ярославском княжестве, существовавший в XV веке.

Заозерье — земли, лежащие по северо-восточной и северо-западной сторонам Кубенского озера. Ещё до 1447 года Заозерское княжество было присоединено к Москве, за которою после некоторых колебаний и осталось.

Первым удельным заозерским князем (в 1420—1440 годах) был Дмитрий Васильевич, внук ярославского князя Василия Давыдовича Грозные Очи. Дочь этого Дмитрия была в замужестве за Дмитрием Шемякой, сын его Семён был, кажется, вторым заозерским князем.

Литература 
 С. С. Серебреников, «Заозерское княжество» (в «Ярославских губернских ведомостях» 1843 г., № 3);

См. также 
 Список русских княжеств
 Русские княжества
 Русские княжества по алфавиту

Ссылки 
 

Русские княжества
Ярославское княжество
Появились в 1400 году
Исчезли в 1447 году
Князья заозерские